Bolero hace referencia a varios artículos:

Música
 Bolero (siglo XX), género musical y baile de origen cubano.
 Bolero (danza española) (siglo XIX), género musical y baile tradicional de origen español.
 Bolero ranchero, género musical mexicano.
 Bolero (Chopin)  (1833), obra musical para piano creada por Frederic Chopin.
 Bolero (Ravel) (1928), obra musical (basada en el bolero español) creada por Maurice Ravel.
 Dalva de Oliveira, O encantamento do bolero (1962), álbum de Dalva de Oliveira.
 Bolero Salsa, subgénero de la Salsa Brava.

Películas
 El bolero de Raquel (1956), película cómica mexicana protagonizada por Cantinflas.
 Bolero (película de 1934), con Carole Lombard y George Raft.
 Bolero (película de 1984), con Bo Derek.

Boleros
 Boleros (álbum de Tito Fernández) (1973)
 Boleros (álbum de Ángel Parra) (1994)
 Boleros (álbum de Juan Gabriel) (2010)

Además
 Bolero (prenda), chaqueta corta.
 SEAT Bolero (1998), prototipo de automóvil.

Referencias